Mujiayingzi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mujiayingzi (ort), Inre Mongoliet, 
 Mujiayingzi (socken), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar